Sainte-Françoise kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Sainte-Françoise (kommun i Kanada, Bas-Saint-Laurent), Québec, 
 Sainte-Françoise (kommun i Kanada, Centre-du-Québec), 

Robotskapade Kanadaförgreningar